Bahnhof Ebenhausen steht für:
 Bahnhof Ebenhausen (Unterfr)
 Bahnhof Ebenhausen-Schäftlarn